Acharya Rameshwar Jha – studioso di sanscrito
 Aditya Jha – imprenditore, filantropo e attivista sociale indiano-canadese
 Kanak Jha – giocatore statunitense di tennistavolo
 Paramananda Jha – politico nepalese